I termini Colpo di Stato in Cile e Golpe in Cile possono riferirsi a diversi eventi nella storia del Cile:

 Tanquetazo – colpo di Stato fallito avvenuto il 29 giugno 1973. Effettuato dalle forze armate cilene contro il governo di Salvador Allende
 Colpo di Stato in Cile del 1973 – colpo di Stato avvenuto l'11 settembre 1973. Effettuato dalle forze armate, portò alla caduta del governo di Salvador Allende e all'inizio della dittatura militare cilena guidata da Augusto Pinochet